Selkirk – miasto w Szkocji
 Selkirkshire (Selkirk) – hrabstwo historyczne w Szkocji
 Selkirk – miasto w Kanadzie, w prowincji Manitoba
 Selkirk – pasmo górskie w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych

Biografie:
 Alexander Selkirk – szkocki żeglarz i korsarz

Zobacz też 
 hrabia Selkirk